Tyx steht für:
 Tyx (Fluss) (auch: Tix), linker Nebenfluss des Sioulet, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich

tyx steht für:
 Teke-Tyee (ISO-639-3-Code), eine der Teke-Sprachen in der Republik Kongo

Abkürzung